Orlen Wyścig Narodów 2021, znany również jako Orlen Nations Grand Prix 2021 – 3. edycja wyścigu kolarskiego Orlen Wyścig Narodów, która odbyła się w dniach od 29 do 30 maja 2021 na liczącej ponad 267 kilometrów trasie składającej się z dwóch etapów i biegnącej wokół Białegostoku. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2021 oraz UCI Pucharu Narodów U23 2021.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021
2021 w polskim sporcie